Ліга Умаглесі 2004—2005 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобув Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Грузії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2004–2005
Грузія
Грузія
2004 у Грузії
2005 у Грузії
2004 у грузинському спорті
2005 у грузинському спорті